Reeve Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Reeve Township (Indiana)
 Reeve Township (Iowa)